

Teatro
Cameo Kirby – lavoro teatrale del 1909 di Booth Tarkington e Harry Leon Wilson

Cinema
Cameo Kirby – film del 1914 diretto da Oscar Apfel
Ladro d'amore (Cameo Kirby ) – film del 1923 diretto da John Ford 
Carnevale romantico (Cameo Kirby ) – film del 1930 diretto da Irving Cummings